C26 steht für:

 Hauptstraße C26, Straße in Namibia
 Chrysler Serie C26, PKW-Modelle (1940)
 Caldwell 20, eine Galaxie aus dem Caldwell-Katalog

C-26 steht für:
 Douglas Dolphin, Amphibienflugzeug der 1930er-Jahre
 Fairchild Swearingen Metro, zweimotoriges Turbopropflugzeug

C26